In der Saison 2005/06 gab der Sollentuna SK schon früh drei Mannschaftspunkte ab, gewann aber alle übrigen Wettkämpfe und konnte sich somit mit 3 Punkten Vorsprung auf den Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm durchsetzen.

Im Vorjahr waren die Schacksällskapet Manhem, die Linköping Allmänna Schacksällskap und die Schacksällskapet Luleå aufgestiegen. Während Manhem und Linköping den Klassenerhalt erreichten, musste Luleå zusammen mit dem SK Kamraterna direkt wieder absteigen. Rein sportlich wäre der Wasa SK dritter Absteiger gewesen, durch den Rückzug von Södra SASS erreichte dieser jedoch noch den Klassenerhalt. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2005/06.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 14., 15. und 16. Oktober 2005, 12. November 2005, 3. Dezember 2005, 21. und 22. Januar 2006, sowie am 4., 17., 18. und 19. März 2006. In den ersten drei Runden wurden je drei Wettkämpfe in Stockholm und in Malmö gespielt, die letzten drei Runden wurden zentral in Linköping ausgerichtet, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2005
Schachveranstaltung 2006